Die FIA-GT-Meisterschaft 2005 umfasste insgesamt elf Rennen in zehn Ländern. Das Rennen in Spa-Francorchamps wurde als 24-Stunden-Rennen ausgetragen. Gabriele Gardel gewann die Meisterschaft der GT1-Klasse, Marc Lieb und Mike Rockenfeller die der GT2-Klasse.

Rennkalender und Ergebnisse 

1 Werksteams sind in der FIA-GT nicht punkteberechtigt. Daher gingen die Punkte an die nachfolgenden, punkteberechtigten Fahrzeuge.

Meisterschaftsergebnisse

Fahrer und Teams GT1

Fahrer und Teams GT2

Weblinks 

2005
Motorsportsaison 2005